RADIUS − protokół uwierzytelniania i autoryzowania użytkowników sieci telefonicznych i tunelowych
 RADius − system precyzyjnej nawigacji

W anatomii:
 radius − główna oś symetrii zwierząt promieniście symetrycznych
 radius − przechodząca przez linię medialną oraz oś środkową lub polarną płaszczyzna odniesienia u liliowców
 radius − kość promieniowa kręgowców
 radius − odgraniczona zmianą kierunku linii wzrostu boczna część jednej z płytek pancerza osiadłych wąsonogów
 radius − żyłka radialna w skrzydle owadów; z epitetem określenie jej odgałęzień lub innych żyłek:
 radius anteriorus − pierwsza żyłka radialna
 radius dichotomus − żyłka kubitalna
 radius internodalis − żyłka kubitalna
 radius medius − żyłka aksillarna pluskwiaków różnoskrzydłych
 radius nodalis − żyłka subkostalna pluskwiaków różnoskrzydłych
 radius quatrus − czwarta żyłka radialna
 radius quintus − piąta żyłka radialna
 radius posteriorus − sektor radialny
 radius primus − pierwsza żyłka radialna
 radius principalis − żyłka kostalna
 radius secundus − druga żyłka radialna
 radius subcostalis − pierwsza subkostalna
 radius tertius − trzecia żyłka radialna
 radius transversalis − żyłka poprzeczna radialna

Przypisy